Nan-kang může být

 Nan-kang (Chej-lung-ťiang) – městský obvod v subprovinčním městě Charbin v provincii Chej-lung-ťiang
 Nan-kang (Tchaj-pej) – městský obvod ve městě Tchaj-pej na Tchaj-wanu